Brunnen (von : ‚Quelle‘) steht für:

 Brunnen, eine technische Anlage zur Gewinnung von Wasser respektive ein Auffangbecken für Wasser oder ein Wasserspiel
 Trinkbrunnen, eine technische Anlage zum Bereitstellen von Trinkwasser im öffentlichen Raum
 Astronomischer Brunnen, eine trockengelegte solche Anlage, die astronomischen Zwecken dient
 eine Wasserquelle, siehe Quellwasser
 Brunnen als Motiv, ein oft verwendetes Motiv in Literatur und Kunst
 eine Handelsmarke für Schreibwaren der Firma Baier & Schneider aus Heilbronn
 Brunnen Verlag (Gießen), ein Verlag in Gießen/Deutschland
 Brunnen Verlag (Basel), ein Verlag in Basel/Schweiz
 Brunnen (Heraldik), eine gemeine Figur in der Heraldik

Orte:
 Brunnen (Bayern), Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern, Deutschland
 Brunnen (Kißlegg), Weiler der Gemeinde Kißlegg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Brunnen (Merching), Ortsteil der Gemeinde Merching, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Brunnen (Rain), Ortsteil der Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Brunnen (Schwangau), Ortsteil der Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Brunnen SZ, eine Ortschaft der Gemeinde Ingenbohl im Kanton Schwyz, Schweiz

Bahnstationen:
 Bahnhof Brunnen, Bahnhof in Brunnen SZ
 Haltepunkt Brunnen, Haltepunkt in Brunnen (Bayern)

Siehe auch
 Der Brunnen
 Brunnenkirche
 Rathausbrunnen
 Kloster Brunnen, ursprünglich eine Einsiedelei in der Nähe von Endorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland; seit den 1720er Jahren Kloster der Kapuziner, aufgehoben 1834
 Brünnen, Stadtteil von Bern, Schweiz
 Brunn
 Renaissancebrunnen in Freiburg
 Brunnern

fr:Puits
oc:Puits
ro:Puț